Бенджамин Луис (Бен) Кардин (; ) — американский политик, сенатор США от штата Мэриленд, член Демократической партии.

Биография 
Предки Кардина были еврейскими иммигрантами из России и носили фамилию Кардонские. Окончил Университет Питтсбурга (1964) и получил степень в области права в Университет Мэриленда в Балтиморе (1967). В 1979—1986 годах — член Палаты представителей Мэриленда. В 1987—2007 годах — конгрессмен. В 2006 году избран в Сенат США.

Дело Hermitage Capital 
В России известен острой реакцией на коррупционный скандал, связанный с фондом Hermitage Capital. В частности, Кардин предложил запретить въезд в США для российских чиновников, причастных к скандалу и смерти юриста фонда С. Л. Магнитского. 26 апреля 2010 года Кардин обратился с соответствующим заявлением к госсекретарю Хиллари Клинтон с приложением списка имён. Список содержит 60 фамилий чиновников МВД, ФСБ, ФНС, Арбитражного суда, Генеральной прокуратуры и ГУИН, а также краткое описание роли каждого из указанных лиц в деле Hermitage Capital.

Бен Кардин и старший член бюджетного комитета Палаты представителей С. Левин выступали против отмены поправки Джексона — Вэника. Они хотели увязать торговлю с Россией и соблюдение прав человека в России. В итоге Россия в ВТО вступила, поправка Джексона — Вэника была отменена, но принят закон Магнитского.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт сенатора США Бена Кардина
 Биография

Члены Демократической партии США
Персоналии по алфавиту
Родившиеся 5 октября
Родившиеся в 1943 году
Действующие сенаторы США
Сенаторы от штата Мэриленд
Члены Палаты представителей от штата Мэриленд
Юристы США
Дело Магнитского
Выпускники Балтиморского городского колледжа
Выпускники Школы права Университета Мэриленда в Балтиморе
Спикеры Палаты делегатов Мэриленда